Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Hessen auf, die im Regelverkehr bedient werden. Die Bahnhöfe und Haltepunkte der Kasseler Straßenbahn sowie der Oberrheinischen Eisenbahn werden auf Grund ihres straßenbahnähnlichen Charakters nicht mit aufgeführt. Somit werden insgesamt 493 Bahnhöfe in der Liste aufgeführt.



Legende 

Die Liste ist wie folgt unterteilt:

 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunktes angegeben.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle an, also Bahnhof (Bf), Bahnhofsteil (Bft) oder Haltepunkt (Hp).
 Gl.: Gibt die Anzahl der im Betrieb befindlichen Bahnsteiggleise an. Über eine frühere, abweichende Anzahl sowie die Frage, ob alle angegebenen Bahnsteiggleise im Regelverkehr genutzt werden, wird jedoch keine Aussage getroffen.
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet sich der Halt befindet.
 Lkr.: Diese Spalte führt den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Land- und Stadtkreise:

 Eröffnung: Gibt den Eröffnungszeitraum an. Die Daten beziehen sich auf die erstmalige Eröffnung des Bahnhofs an seiner heutigen Stelle. Verlegungen oder zwischenzeitliche Stilllegungen werden nicht berücksichtigt.
 Verkehrsverbund: Die Bahnhöfe Hessens sind in drei Verkehrsverbünde integriert: Der Nordteil des Landes ist im Nordhessischen VerkehrsVerbund (NVV) gelegen, der zentrale Teil ist Bestandteil des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Der äußerste Süden des Landes gehört zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Im Bereich Bad Karlshafen/Vernawahlshausen gelten neben dem NVV-Tarif zudem im ein- und ausbrechenden Bahn- und Busverkehr zusätzlich auch die Tarife des Westfalentarifs (WT) sowie des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen (VSN). Tarife, die außerhalb des Kerngebietes gelten, werden kursiv dargestellt. Dies trifft auf die drei oben genannten Verbünde sowie den Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) zu, dessen Tarif im Bereich Wiesbaden gilt.
 Kat.: Die Spalte Kat. zeigt die Bahnhofskategorie des Haltes mit Stand vom 1. Januar 2013 an (inzwischen als Preisklasse bezeichnet). Dies trifft jedoch nur auf Bahnhöfe der DB Station&Service AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH zu und schließt die Bahnhöfe privater Betreiber, wie z. B. der Hessischen Landesbahn, nicht mit ein.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf die Produkte ICE, IC, EC, ECE und TGV zu.
 R: Regionalverkehrshalt, dies triftt auf die Produkte Regional-Express und Regionalbahn der DB sowie gleichartige Produkte der privaten Betreiber zu. Eine Teilübersicht der Linien findet sich bei der Liste der Eisenbahn-Linien im Rhein-Main-Verkehrsverbund.
 S: S-Bahn Rhein-Main, S-Bahn Rhein-Neckar oder RegioTram Kassel (letztere nur auf Eisenbahnstrecken).
 Strecke: Diese Spalte gibt die berührten Eisenbahnstrecken an. Sie werden in der Form Ausgangsort–Zielort angegeben und nur bei den Stationen erwähnt, an denen die Strecke im betroffenen Abschnitt noch in Betrieb ist.
 Anmerkungen: In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft etwa andere Betreiber als die Deutsche Bahn.

Liste

Siehe auch 

 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Darmstadt
 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte von Frankfurt am Main
 Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Hanau
 Liste Wiesbadener Bahnhöfe

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Hessen